Ahigal hace referencia a varios municipios de España:

 Ahigal, en la provincia de Cáceres (Extremadura);
 Ahigal de Villarino, en provincia de Salamanca (Castilla y León);
 Ahigal de los Aceiteros, en Salamanca.